|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel: Duty Free Tennis Championships) van 2018 vond plaats van maandag 19 tot en met zaterdag 24 februari 2018 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de achttiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2018. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen tien speelsters uit de top 20 deel.

De als eerste geplaatste titelverdedigster, Elina Svitolina uit Oekraïne, slaagde erin haar titel te prolongeren. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Russin Darja Kasatkina in twee sets. Svitolina wist voor de tweede keer het toernooi van Dubai op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde WTA-titel, de tweede van 2018.

De Belgische Elise Mertens verloor haar openingspartij tegen de Amerikaanse wildcard-speelster Catherine Bellis.

Ook voor de Nederlandse Kiki Bertens viel het doek na de eerste ronde – zij was niet opgewassen tegen de Chinese lucky loser Wang Qiang

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Hsieh/Peng.

Het ongeplaatste duo Chan Hao-ching en Yang Zhaoxuan won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Hsieh Su-wei en Peng Shuai in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Taiwanese Chan had daarnaast vijftien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Chinese Zhaoxuan twee.

Het Nederlandse koppel Kiki Bertens en Demi Schuurs kon na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Dubai 2018
Dubai